Rogers Cup 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Rogers Cup rozgrywany w dniach 5–11 sierpnia 2013 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród 2 887 085 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Kanadzie